Дэвид Грин:
 Грин, Дэвид (род. 1986) — британский легкоатлет (бег на 400 метров с барьерами).
 Грин, Дэвид (1921—2003) — британский режиссёр.
 Грин, Дэвид — гонщик, чемпион NASCAR Nationwide Series.
 Грин, Дэвид (род. ок. 1956) — американский серийный социальный предприниматель и менеджер.
 Грин, Дэвид — английский архитектор.
 Грин, Дэвид Гордон (род. 1975) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Грин, Дэвид Хедли (род. 1936) — австралийский учёный.
 Грин, Дэвид Эзра (1910—1983) — американский биохимик.